Money Honey:

 «Money Honey» (песня Клайда Макфаттера и группы The Drifters) (1953) — песня, исполнявшаяся, среди прочих, Элвисом Пресли (на его дебютной долгоиграющей пластинке Elvis в 1956 году)
 «Money Honey» (песня Леди Гаги) — песня Леди Гаги с её дебютного альбома Fame
  — песня певицы Алексии (2001)
  — песня канадской рок-группы  (2007)